Opanets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Опанец) :
Opanets, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Opanets, village bulgare de l'obchtina de Pleven, situé dans l'oblast de Pleven.